Это список аэропортов, аэродромов и вертодромов Финляндии, отсортированных по месту расположения.

Аэропорты 
ИКАО расположение идентификаторов ссылаются на страницы из финской службы Аэронавигационной информации.

Аэропорты, выделенные жирным, - это аэропорты с регулярным обслуживанием пассажиров на коммерческих авиалиниях. Для таких аэропортов количество пассажиров и процент от общего количества пассажиров в Финляндии даётся по состоянию на 2013 году.

См. также 
 ВВС Финляндии
 Список аэропортов по коду ИКАО: Е
 Транспорт в Финляндии

Примечания 
 Финавиа
 lentopaikat.net
 
 
  – включает в себя IATA коды
  – ИАТА и ИКАО коды
  – ИКАО коды

Внешние ссылки 

 
Финляндия